Anlæg har flere betydninger:
 Anlæg (konstruktion) 
 Anlæg (biologi) 
 Anlæg (musik) - forstærker anlæg til musik
Se også
 Park – et stort havelignende anlæg